Brian Gregg (ur. 27 czerwca 1984 r. w Denver) – amerykański biegacz narciarski, zawodnik klubu Loppet Nordic Racing.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Brian Gregg pojawił się 12 stycznia 2003 roku, podczas zawodów University Race w amerykańskiej miejscowości Soldier Hollow, gdzie uplasował się na 32. pozycji na dystansie 10 km techniką dowolną.

W Pucharze Świata zadebiutował 23 stycznia 2008 roku w Canmore, gdzie zajął 60.  miejsce w sprincie stylem klasycznym. Pucharowych punktów jeszcze nie wywalczył.

Jego żona Caitlin również uprawia biegi narciarskie.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Gregg nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2016/2017

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Amerykańscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1984
Amerykańscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Ludzie urodzeni w Denver